Чемпионат Канады по кёрлингу среди смешанных пар (, Чемпионат Канады по кёрлингу в дисциплине дабл-микст) — ежегодное соревнование канадских команд по кёрлингу среди смешанных пар (состоящих из одного мужчины и одной женщины; дабл-микст, микст даблс; ). Проводится с 2013 года. Организатором является Ассоциация кёрлинга Канады.

Команда-победитель чемпионата получает право представлять Канаду как cмешанная парная сборная на очередном , который проходит в этом же году. До 2013 года команду, которая будет представлять Канаду на чемпионате мира, выявляли в серии матчей между двумя командами, составленными из двух игроков двух лучших команд последнего чемпионата Канады по кёрлингу среди смешанных команд.

Квалификация для участия в турнире 
В чемпионате участвуют 32 команды. Каждая из кёрлинг-ассоциаций провинций и территорий Канады может выставить на чемпионат одну команду (обычно победителей соответствующего чемпионата провинции или территории). Автоматическую путёвку на чемпионат получает команда-победитель последнего чемпионата Канады по кёрлингу среди смешанных команд (выставляет двух человек из своего состава). Оставшиеся 16 мест заполняются командами по приглашению () организаторов; если число таких приглашенных команд превышает 16, преимущество получают команды с более высоким рейтингом в системе рейтингования канадских команд  (); приглашенные команды могут быть составлены из игроков из разных провинций или территорий.

Формат турнира 
На первом, групповом этапе () команды разбиваются на 4 группы по 8 команд и играют по круговой системе в один круг. Три лучшие команды из каждой группы выходят во второй этап, плей-офф. На этапе плей-офф, проводимом по олимпийской системе в первом «раунде 12 команд» () встречаются команды, занявшие на групповом этапе 2-е и 3-е места. Победители «раунда 12 команд» выходят в четвертьфиналы, где встречаются с командами, занявшими в группах 1-е место. Победители четвертьфиналов встречаются в полуфиналах, победители полуфиналов — в финале. Матч за 3-е место не проводится.

Места проведения и призёры

Медальный зачёт по игрокам 
(вне зависимости от пола игрока; данные с учётом итогов чемпионата 2021 года)

Примечания

Ссылки 
 Canadian Mixed Doubles Rankings | Curling Canada
 Архив статистики по чемпионатам Канады по кёрлингу | Curling Canada

См. также 
 Чемпионат Канады по кёрлингу среди мужчин
 Чемпионат Канады по кёрлингу среди женщин
 Чемпионат Канады по кёрлингу среди юниоров
 Чемпионат Канады по кёрлингу среди ветеранов
 Чемпионат Канады по кёрлингу среди смешанных команд
 Чемпионат Канады по кёрлингу на колясках

 
Спортивные соревнования, регулярно проводимые с 2013 года